Boaz har flere betydninger:

 Boaz (bibelsk person) – en bibelsk person i Ruths bog
 Boaz (Alabama) – en by i Etowah County og Marshall County, Alabama, USA
 Boaz (Kentucky) – et kommunefrit område i Graves County, Kentucky, USA
 Boaz (Wisconsin) – en landsby i Richland County, Wisconsin, USA